Anna (voornaam) waar de naam Antje op gebaseerd is
 Antje (1931), een Nederlandse vissersboot en later hulpmijnenveger tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Antje (type reddingboot KNRM), een scheepsklasse van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 Antje (boot), een reddingboot van die klasse
 Frau Antje, reclamefiguur die in Duitsland Nederlandse zuivel promoot
 Antje (Lurelei), een nummer van Lurelei